Aoshima est un nom propre japonais signifiant littéralement île bleue. Il s'écrit généralement en kanjis , mais aussi ,  ou encore .

Toponyme 

 Ao-shima, parfois surnommée l'île aux chats, une île située dans la mer intérieure de Seto, dépendant de la préfecture d'Ehime ;
 Ao-shima, une île du lac Koyama dans la préfecture de Tottori ;
 Aoshima-jinja, un sanctuaire shintô situé dans la ville de Miyazaki.

Patronyme 

 Chiho Aoshima (1974-), une artiste contemporaine japonaise appartenant au collectif d’artistes Kaikai Kiki créé autour de Takashi Murakami ;
 Hiroshi Aoshima (1955-), un compositeur et chef d'orchestre japonais ;
 Yukio Aoshima (1932-2006), un homme politique, romancier, réalisateur et acteur de télévision japonais.